Ruizong (睿宗) ist der Tempelname folgender chinesischer Kaiser:

 Tang Ruizong der Tang-Dynastie
 Yuan Ruizong der Mongolen-Dynastie, siehe Tolui Khan